Шорты:
 Шорты — предмет одежды
 Шорты (фильм)
 Шорты (фестиваль)

См. также